Нада Урбан (Стари Бечеј, 1913 — Београд, 5. децембар 1986) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1955. || Ханка || /
|-
| 1959. || Врата остају отворена || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1963. || Човјек са фотографије || Фризерка
|-
| 1964. || Право стање ствари || /
|-
| 1968. || Кад голубови полете || /
|-
| 1969. || Бог је умро узалуд || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1971. || На небу звезда Даница (кратки филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1913.
Умрли 1986.
Српскe глумице
Југословенски глумци
Бечејци